Мякиши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мякиши — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Мякиши — село в Верхошижемском районе Кировской области.
 Мякиши — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.